Das Medibank International 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 17. Januar 2009 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, die genau wie das Medibank International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. Zeitgleich wurde in Sydney auch ein Damenturnier ausgetragen.

Titelverteidiger im Einzel war Dmitri Tursunow, der bereits in der ersten Runde an Richard Gasquet scheiterte. Im diesjährigen Finale setzte sich der an Nummer vier gesetzte Argentinier David Nalbandian gegen den ungesetzten Finnen Jarkko Nieminen mit 6:3, 6:79, 6:2 durch. Damit gewann Nalbandian den zehnten seiner elf Karrieretitel im Einzel. Im Doppel waren Richard Gasquet und Jo-Wilfried Tsonga die Sieger des Vorjahres, doch sie traten in diesem Jahr nicht erneut an. Es gewannen die Brüder Bob und Mike Bryan in zwei Sätzen mit 6:1, 7:63 gegen Daniel Nestor und Nenad Zimonjić.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 433.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 484.750 Euro US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 12. Januar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierdraw Doppel auf der ATP-Homepage
 Turnierdraw Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Sydney